Geografia:
 Alexander (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas
 Alexander (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Alexander (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Alexander (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Alexander (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Alexander City, població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Port Alexander, població dels Estats Units a l'estat d'Alaska
 Arxipèlag Alexander, arxipèlag que s'estén de nord a sud a la costa occidental d'Alaska, a Nord-amèrica
 Miscel·lània:
 Alexander, òpera escrita per Conrad Ramrath
 Albert Victor Alexander